Спасское — упразднённая деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Житьёвского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Филинский сельсовет. Позже в состав Ногинского сельского поселения.

Расстояние до районного центра Сямжи по автодороге — 25 км, до центра муниципального образования Житьёва по прямой — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Подлесная, Корниловская, Филинская.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

9 мая 2020 года была упразднена.

Примечания

Ссылки 
 Спасское в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Сямженского района